Heliot ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Heliot (1866–1953), deutsche Tierbändigerin und Dompteurin
 Johan Heliot (* 1970), französischer Schriftsteller